Иоанн Марк:
 Иоанн Марк — двойное имя, данное от рождения Марку, автору одного из четырёх канонических евангелий.
 Иоанн Марк — псевдоним, под которым известен видный религиозный деятель русского зарубежья по фамилии Галустьянц.